On My Mind (Ellie Goulding), een nummer van de Engelse zangeres Ellie Goulding uit 2015
On My Mind (Disciples), een nummer van het Britse productietrio Disciples uit 2017